Дэрин Ли Брукс (27 мая 1984, Гонолулу, Гавайи) — американский телеактёр, известный по мыльным операм «Дни нашей жизни» и «Дерзкие и красивые», а также по роли Алекса Морэна в телесериале «Штат Маунтин Блю».

Биография 
В 2002 окончил среднюю школу Кайзер. В школе группа Дэрина «Mugan Die» победила в конкурсе школьных талантов. Они получили возможность играть в финале штата и бороться за контракт со звукозаписывающей компанией, но в итоге не попали в тройку лидеров.

Актёрская карьера 
Брукс говорит, что начал свою актерскую карьеру с театральной программы в его школе. Когда он сыграл князя Рапунцель в школьном спектакле «Into the Woods», он понял что актерская карьера — это то что ему нужно. Вскоре он поступил на уроки актерского мастерства, а также начал работать в массовке в кино. Брукса заметила кастинг-директор Кэйти Хендерсон, и когда он переехал в Лос-Анджелесе, именно ей он позвонил в первую очередь. Затем немедленно взял ещё уроков актерского мастерства и нанял агента. Через три года после переезда он получил роль в сериале «Дни нашей жизни» на канале NBC , где играл роль Макса Брейди. Дэрин проработал в сериале три года, с 22 июня 2005 по 6 июля 2009. За эти три года он снялся в 333-х сериях сериала.

Личная жизнь 
C 2010 года состоит в отношениях с актрисой Келли Крюгер. В 2014 году пара обручилась. 21 марта 2016 года Брукс и Крюгер поженились на Гавайях. У супругов две дочери — Эверли Джоли Брукс (род. 22 сентября 2019) и Джемма Уинтер Брукс (род. 29 января 2022).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры мыльных опер США
Лауреаты Дневной премии «Эмми»